Le docteur George Huang est un personnage de fiction de la série télévisée New York, unité spéciale. Il est interprété par l'acteur B. D. Wong et doublé en version française par Xavier Fagnon. Huang fait sa première apparition dans l'épisode Apparences troublantes (Pique) de la deuxième saison.

Biographie de fiction 

À l'origine le Docteur Huang travaillait en tant que conseiller pour les agresseurs sexuels, mais décida de rejoindre les rangs du FBI après avoir été découragé par le manque de résultat de son travail dans son précédent poste et l'absence de volonté affichée par les délinquants de suivre vraiment leurs traitements.

Il est amené à collaborer régulièrement avec l'Unité spéciale pour les victimes de New-York. Son statut d’agent fédéral a posé quelques problèmes à ses débuts mais la brigade a fini par l’accepter comme l’un des leurs. Il lui arrive parfois de collaborer avec d'autres services du FBI, comme l'anti-terrorisme et possède certains contacts dans ces services.

Après plusieurs années de collaboration avec l'unité spéciale pour les victimes il est affecté à Oklahoma City.

Description 

Psychiatre et spécialiste de l'analyse des comportements criminels, il est chargé d'établir les profils psychologiques et d'analyser les scènes de crimes. Ses connaissances dans la psychologie humaine, la théologie ou l'ethnologie lui permettent d'anticiper les actions et comprendre les mobiles des assassins ou des agresseurs et de fournir des renseignements précieux à la police. De même il possède d'excellentes connaissances dans la médecine légale et parle parfaitement chinois. Au cours des procès il est parfois appelé à témoigner et à fournir un profil psychologique au tribunal.

Personnage extrêmement intelligent, compatissant et calme, il est très apprécié de l'unité avec laquelle il collabore. Sa gentillesse et son calme permanent aident les différents individus à se laisser aller aux confidences. Son sang-froid et son caractère agréable lui permet de tempérer les ardeurs et l'empressement que manifestent parfois les policiers. Il lui arrive parfois d'être en désaccord avec les membres de l'unité spéciale car son point de vue, du fait de sa profession, est parfois différent de celui des policiers. Il se montre toujours à l'écoute des problèmes émotionnels des gens qui l'entourent et aide les agents de l'unité à se confier. S'exprimant avec une voix douce, il est souvent d’humeur égale. Néanmoins il se montre capable de certaines "piques" et de faire preuve d'un humour plutôt sarcastique.

Événements marquants 

 Dans l'épisode Execution de la troisième saison il est agressé par le tueur en série Matthew Brodus qu'il essayait de faire parler avec l'inspecteur Eliott Stabler. Solidement secoué, il s'en sort toutefois indemne.

 Dans l'épisode Coercition de la cinquième saison il a une altercation avec l'inspecteur Stabler à propos de la façon de plaider d'un accusé. Huang accepta qu'il plaide la folie alors que Stabler l'estimait responsable de ses actes.

 Dans l'épisode Lead de la dixième saison il est agressé physiquement par un suspect déficient mental.

 Au cours de cette même saison on le voit pour la première fois effectuer une arrestation en tant qu'agent du FBI. Il joua le rôle d'un avocat commis d'office pour piéger une juge corrompue.

 Dans la même saison il "reconnaît" être homosexuel (les membres du S.V.U. semblaient déjà être au courant) lorsqu'il critique la défense d'un accusé qui compare le statut actuel des pédophiles avec celui qu'avait les homosexuels auparavant.

 Il joue un rôle central dans l'épisode Users de la onzième saison lorsqu'il participe à la mise hors d'état de nuire d'un gourou qui agit sous couvert d'une association qui vient en aide aux adolescents. Au cours de l'épisode il désintoxique un des adolescents qui est sous l'emprise du gourou en lui administrant un traitement médical normalement interdit malgré la mise en garde de Stabler. Huang lui explique que malgré l'infraction légale qui va commettre il est de son devoir de médecin de tout faire pour soigner quelqu'un de malade. Finalement l'adolescent désintoxiqué témoignera contre le gourou tandis que Huang écopera de l'Ordre des médecins d'une suspension de 30 jours.
Au cours de la saison 14, il fait une brève apparition lors de l'épisode Petite terreur pour faire passer un entretien psychologique à Henry Mesner, enfant de 10 ans soupçonné de maltraitances multiples sur sa petite sœur Ruby. Il se rend compte qu'Henry présente toutes les caractéristiques de la sociopathie, qu'il est violent, manipulateur, sans empathie, ne respectant aucune norme sociale, détestant les femmes et globalement les adultes. Il prévient les inspecteurs que cet enfant peut s'attaquer violemment à n'importe qui, y compris à ses parents... ce qui s'avèrera vrai car Henry mettra la feu à la chambre de sa sœur après l'avoir ligoté, noiera le chien d'un de ses voisins et tirera à bout portant sur Nick Amaro qui s'en tirera grâce à son gilet pare-balles.

Notes 

 Dans l'épisode Inheritance (saison 3, épisode 8), il est mentionné qu'il a une sœur. De même ses parents sont toujours en vie.

 Ce même épisode voyait le docteur Huang être mis en avant, puisque l'histoire se déroulait à Chinatown.

 Dans ce même épisode on apprend que George Huang parle le chinois, l'inspecteur Stabler l'ayant entendu le parler pour se commander à manger. Il jouera d'ailleurs un rôle d'interprète pour les policiers au cours de cet épisode.

 La chaîne NBC, productrice de la série, s'est fait reprocher de ne pas assez utiliser le personnage de George Huang dans ses épisodes. Depuis lors, il est davantage présent dans la série.

 Dans l'épisode 5 de la saison 11 de New York, unité spéciale, on apprend que Huang est homosexuel.

Voir aussi

Articles connexes 

 New York, unité spéciale
 B. D. Wong

Personnage de New York : Unité Spéciale
Personnage de fiction new-yorkais
Agent du FBI de fiction
Homosexuel de fiction
Psychiatre de fiction
Personnage LGBT de série télévisée